Suur Tõll peut désigner :
 Suur Tõll ou Töll le Grand, héros gigantesque roi de l'île de Saaremaa dans la mythologie estonienne ;
 Suur Tõll, court métrage d'animation réalisé par Rein Raamat en 1980, mettant en scène Töll ;
 le Suur Tõll, un navire brise-glace estonien nommé d'après Töll.